Заречное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 сельское поселение Заречное — Великоустюгский район, Вологодская область
 Заречное сельское поселение — Заволжский район, Ивановская область
 сельское поселение Заречное — Прохладненский район, Кабардино-Балкария
 Заречное сельское поселение — Томский район, Томская область